«Капитанская дочка» () — итальянский исторический фильм 1947 года, снятый режиссёром Марио Камерини. Фильм является экранизацией одноимённой повести Александра Пушкина, адаптированный сценарий написал коллектив из пяти авторов: Марио Камерини, Марио Моничелли, Карло Муссо, Иво Перилли и Стено. Фильм участвовал в конкурсной программе 2-го Каннского кинофестиваля. Работа художника-постановщика Пьеро Филиппоне была отмечена национальной кинопремией «Серебряная лента». В 1965 году на итальянские телеэкраны вышел шестисерийный фильм по мотивам «Капитанской дочки», в котором роль Пугачёва вновь исполнил Амедео Наццари.

Сюжет 

Действие фильма разворачивается в России времён императрицы Екатерины II. Молодой офицер Пётр Гринёв отправляется к месту службы в отдалённую крепость. Во время путешествия ему помогает найти дорогу казак, которому благодарный Пётр отдаёт свой тулуп. Приехав в крепость, Гринёв влюбляется в дочь коменданта крепости, Машу Миронову, но у него есть соперник в лице другого молодого офицера, Алексея Швабрина.

Тем временем разгорается Пугачёвское восстание. Повстанцы захватывают крепость, капитана Миронова казнят, Швабрин присягает на верность Пугачёву, а Гринёв отказывается. От казни его спасает сам Пугачёв, оказавшийся тем самым казаком, которому Пётр когда-то подарил тулуп. Пётр уезжает, но вскоре узнаёт, что Швабрин хочет насильно жениться на Маше. Гринёв спасает Машу, но его по доносу арестовывают уже правительственные войска и обвиняют в государственной измене. Пока Гринёв ожидает казни вместе с Пугачёвым, Маша едет к Екатерине II и вымаливает ему прощение.

В ролях 
 Ирасема Дилиан — Маша Миронова
 Чезаре Данова — Пётр Гринёв
 Амедео Наццари — Емельян Пугачёв
 Витторио Гассман — Алексей Швабрин
 Альдо Сильвани — капитан Миронов, отец Маши
 Фолько Лулли — Зулай (нет в титрах)
 Ольга Сольбелли — ''императрица Екатерина II

Примечания 

Фильмы Марио Камерини
Исторические фильмы Италии
Чёрно-белые фильмы Италии
Экранизации «Капитанской дочки»
Фильмы Италии 1947 года